Název Mġarr (psáno také Mgarr) může znamenat:
 Mġarr (Malta) – městečko a administrativní část (local council) na ostrově Malta
 Mġarr (Gozo) – město na maltském ostrově Gozo
 Mgarr (fáze) – archeologická fáze neolitu